Serie B i1934/1935 var uppdelad i två grupper, och slutomgång för att avgöra vem som skulle få spela i Serie A 1935/1936.

Åtta lag från varje grupp åkte ur, så att man kunde återgå till en serie kommande säsong. Två lag (ett i varje grupp) drog sig ur. AC Pavia drog sig ur grupp A efter 20 matcher och bara lagets matcher under första halvan av serien räknades. I grupp B drog sig Grion Pola ur efter 15 matcher och alla lagets resultat ströks.

Grupp A

Grupp B

Nedflyttningskval

US Cremonese nedflyttade till Serie C 1935/1936.

Final

Genova 1893 förklarade som mästare av Serie B och flyttades upp till Serie A 1935/1936.

Anmärkningslista

Källor
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1934 i Italien
1935 i Italien
Fotbollssäsongen 1934/1935
1934/1935